То́отси (), на местном диалекте То́одси () — деревня в волости Выру уезда Вырумаа, Эстония.   

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Рыуге.

География 
Расположена в 7 километрах к юго-востоку от волостного и уездного центра — города Выру. Высота над уровнем моря — 189 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 30 человек, все — эстонцы.

В 2020 году в деревне проживали 38 человек, из них 16 мужчин и 22 женщины; детей в возрасте до 14 лет включительно — 8, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 7.

Численность населения деревни Тоотси:

История 
В письменных источниках 1684 года упоминается Lysi Todze Thomas, 1765 года — Dorf Tootse, 1839 года — Totzi .

Тоотси выросла из рядом расположенной деревни Люэзи (, в 1684 году упоминается Lysikülla), которая в настоящее время является частью деревни Колорейно. На военно-топографических картах Российской империи (1846–1866 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, обозначены деревни Тотси и Люзи.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Тоотси были объединены деревни Калласты () и Палги ().

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа